Новологиновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область 
 Новологиновское сельское поселение — входит в Большереченский район
 Новологиновское сельское поселение — входит в Колосовский район